Quint Marci Filip (cònsol 281 aC), cònsol el 281 aC 
 Luci Marci Filip (amic de Filip V), romà que va establir llaços d'hospitalitat amb Filip V de Macedònia
 Quint Marci Filip (cònsol 186 aC i 169 aC), cònsol el 186 aC i 169 aC 
 Quint Marci Filip (militar), militar romà
 Luci Marci Filip (cònsol 91 aC), tribú de la plebs el 104 aC i cònsol el 91 aC 
 Luci Marci Filip (cònsol 56 aC), cònsol el 56 aC 
 Luci Marci Filip (tribú), tribú de la plebs el 49 aC 
 Quint Marci Filip (procònsol), procònsol a Àsia el 54 aC